BWH steht für:
 Bahnhof Berlin Westhafen (DS100-Code)
 RMAF Base Butterworth (IATA-Code)

BWh steht für:
 heißes Wüstenklima, siehe Effektive Klimaklassifikation #Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger

bwh steht für:
 Bischuo (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache Kameruns

Abkürzung